Алексей Ко́нонов: Кононов, Алексей Кононович (1766—1795) — академик Императорской академии наук.
Кононов, Алексей Леонардович (род. 1962) — советский и российский журналист и медиадеятель.
 Кононов, Алексей Маркович (род. 1960) — российский легкоатлет, тренер и спортивный обозреватель.